Летняя дача Н. А. Бугрова — памятник деревянной архитектуры в Володарске. Построен предположительно в 1892 году. Автор проекта не установлен.      

Деревянный дом — терем до революции был летней дачей знаменитого нижегородского купца, мукомола и благотворителя — Н. А. Бугрова. Сегодня в здании расположен исторический музей.

История 

В 1890-х годах по всему Поволжью было известно имя Николая Александровича Бугрова, внука Петра Егоровича Бугрова, который честным трудом превратился из бурлака в крупнейшего хлеботорговца, поставив на реке Линде мельницы. К концу 1850-х годов П. Е. Бугров скопил миллионное состояние. Ближайшим его помощником был сын Александр Петрович, который заработал следующий миллион от операций с казённой солью и торговли валяными изделиями. Николай Бугров унаследовал предпринимательский талант и продолжил семейное дело. ««Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов — Н. А. Бугров играл в Нижнем Новгороде и губернии роль удельного князя». 

В 1867 году Н. А. Бугров выменял расположенное на реке Сейме лесное имение А. А. Турчинова на доходный дом в Нижнем Новгороде. На правом берегу, на незаселённой территории около деревни Передельново в том же году был вырыт искусственный канал и возведена небольшая водяная мельница. Выгодное расположение вблизи железной дороги и судоходной реки Оки послужило развитию мукомольного хозяйства. В 1870-х годах Бугров построил вторую мельницу рядом с деревней Новишки. К обеим мельницам была проведена железная дорога. В 1870-е — 1890-е годы Передельновская мельница превратилась в огромный мукомольный комплекс с десятками различных зданий. В начале XX века она являлась одним из крупнейших промышленных мукомольных предприятий России.

Летняя дача Н. А. Бугрова была построена на участке мельницы в окружении старых лип и лиственниц, первоначально для летнего проживания владельца. Располагалась вблизи комплекса производственных корпусов и составляла с ним единое функциональное и архитектурно-пространственное целое. Дата постройки дачи точно не известна. Архивных материалов о постройке и проектировании не обнаружено. 

Долгое время считалось, что Н. А. Бугров купил деревянный павильон на выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и привёз в разобранном виде на Сейму. Тем не менее, косвенные свидетельства уточнили время постройки, например, визит на дачу С. Ю. Витте в августе 1893 года говорил о том, что здание уже было построено. Общим периодом возможного строительства исследователи называют вторую половину 1880-х — начало 1890-х годов, время наибольшей строительной активности Н. А. Бугрова как на мельнице, так и в Нижнем Новгороде. 

Авторство проекта дома также неизвестно. Нижегородский историк А. В. Седов установил участие в постройке архитектора П. П. Малиновского, но оно, предположительно, было связано с переделками или ремонтом в доме. П. Малиновский приехал в Нижний Новгород уже после того, как дача была построена. Историк архитектуры С. М. Шумилкин основываясь на натурных обследованиях и обмерах считал, что более всего дом похож на выставочный экспонат и предполагал, что он был заказан у московского зодчего или куплен Бугровым на одной из московских выставок и перевезён на территорию мельницы.

В советский период в здании располагались райком партии, детский сад, госучреждения, дворец пионеров. В 1989 году была включена в Список объектов культурного наследия регионального значения. Сегодня в доме расположен исторический музей.

Архитектура 

Дача выстроена в русском стиле. В архитектуре здания использовано дерево, пропильная резьба, узорочье, сложное завершение кровли, что придаёт строению национальный колорит и ставит его в один ряд с лучшими столичными постройками периода эклектики. Направление русского стиля отражённое в архитектуре дачи — стиль Ропета — Гартмана. Е. И. Кириченко писала, что русский стиль сложился и приобрёл особенную завершённость как стиль деревянной архитектуры. Архитекторы Ропет и Гартман были известны тем, что заново ввели дерево в архитектуру. Демократичный стиль Ропета — Гартмана был чрезвычайно популярен во второй половине XIX века по всей стране.

Примечания

Литература 
 

Деревянные жилые здания России
Передельново